Graham McGregor est un nom pouvant désigner:

 (1918-1987), néphrologue britanno-sud-africain
Graham McGregor (né en 1993), homme politique canadien en Ontario
Graham McGregor, musicien du groupe new wave Fiction Factory

Voir aussi

McGregor, Graham